Bang Gang est un groupe de musique islandais.
 Bang Gang est un film français écrit et réalisé par Éva Husson, sorti en 2015.